Sobotka bezeichnet

Orte
 Sobotka, Stadt im Okres Jičín, Tschechien
 Sobótka, Stadt im Powiat Wrocławski, Polen
 Sobótka (Ostrów Wielkopolski), Dorf im  Powiat Ostrów, Polen

Personen

 Bohuslav Sobotka (* 1971), tschechischer Politiker
 Bruno J. Sobotka (* 1944), deutscher Denkmalpfleger
 Dieter Sobotka (* 1954), deutscher Journalist
 Elke Sobotka (* 1965), deutsch-österreichische Malerin
 Elisabeth Sobotka (* 1965), österreichische Opernintendantin
 Fabian Sobotka (* 1976), deutscher Hochschullehrer, Professor an der Universität Oldenburg
 Franz-Heinrich Sobotka (1907–1988), deutscher Architekt
 Georg Sobotka (1886–1918), österreichischer Kunsthistoriker
 Hans Sobotka (1948–2016), deutscher Koch
 Jiří Sobotka (1911–1994), tschechisch-schweizerischer Fußballspieler und -trainer
 Jiří Sobotka (* 1955), tschechischer Bildhauer
 Kurt Sobotka (1930–2017), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Přemysl Sobotka (* 1944), tschechischer Politiker
 Raimund Sobotka (* 1933), österreichischer Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Tomáš Sobotka (* 1974), Bevölkerungswissenschaftler am Institut für Demographie der ÖAW in Wien
 Vladimír Sobotka (* 1987), tschechischer Eishockeyspieler
 Werner Sobotka (* 1965), österreichischer Schauspieler, Kabarettist und Regisseur
 Wolfgang Sobotka (* 1956), österreichischer Politiker (ÖVP) und Nationalratspräsident

Siehe auch:
 Sobottka